Појам Виртемберг (вишезначна одредница) може да се односи на:

 Виртемберг
 Баден-Виртемберг
 Грофовија Виртемберг
 Војводство Виртемберг
 династија Виртемберг
 Албрехт фон Виртемберг, немачки фелдмаршал и војвода од Виртемберга